

Patronymes 

 Alfredo "Chocolate" Armenteros (né en 1928), trompettiste cubain.
 Eligio Armenteros ("Kid Chocolate"), boxeur.
 Emiliano Daniel Armenteros (né en 1986), footballeur argentin.
 Lorenzo Aragon Armenteros, boxeur, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2004 (en "Welter").
 Samuel Armenteros (né en 1990), footballeur suédois.

Toponyme 

 Armenteros, commune de la province de Salamanque en Castille-et-León.